Joachim Hansen, un acteur allemand (1930 - 2007).
 Joachim Hansen, un combattant professionnel norvégien de combat libre (1979).